Кавка́зцы (ед. ч. — кавка́зец) — термин, который может обозначать:
 представителей народов, населяющих Кавказ или уроженцев Кавказа.
 представителей народов, говорящих на кавказских языках.
 кавказоидов, то есть представителей европеоидной расы. В этом значении термин применяется в основном в англосаксонских странах — США, Канада, Великобритания (), реже — в романоязычных и германоязычных странах.

См. также 
 Кавказская овчарка (термин кавказцы применяется заводчиками и владельцами собак к особям данной породы).

Примечания